Лора Елизабет Дърн () е американска актриса.

Биография 

Лора Дърн e родена на 10 февруари 1967 г. в Лос Анджелис и е дъщеря на актьорите Брус Дърн и Даян Лад.

Избрана филмография

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актриси
Деца актьори
Носители на „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Американски християни
Родени в Лос Анджелис